Schachter est un nom propre, porté par :

 Sam Schachter, joueur de beach-volley canadien
 Stanley Schachter, psychologue américain
 Steven Schachter, réalisateur, scénariste et metteur en scène américain

Homonymie
Homonymie de patronyme